Neo steht für:
 Neo-, griechischstämmiges Präfix (von altgriechisch  „neu“), siehe Liste griechischer Präfixe #neo
 Neo (Plansprache)
 Neo (Tastaturbelegung), eine ergonomische Tastaturbelegung
 Neopentylglycin, nicht-proteinogene α-Aminosäure
 Neo (Gifu), ein ehemaliges japanisches Dorf in der Präfektur Gifu

Personen und Figuren:
 August Neo (1908–1982), estnischer Ringer
 Neo Jie Shi (* 1985), singapurische Marathonläuferin
 das Pseudonym der Hauptfigur in Matrix (Film)
 Neo Rauch (* 1960), deutscher Maler
 Neo Unleashed, deutscher Rapper

Unternehmen, Marken und Medien:
 AMD Neo, ein Modell der Prozessorfamilie AMD Athlon 64
 ZDFneo, einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender
 Neo Magazin, Late-Night-Show auf ZDFneo
 Neo 1 und Neo Zwei, Radiosender in der Schweiz
 Openmoko #Neo, ein Mobiltelefon mit quelloffenem Betriebssystem
 Neo Group, Unternehmen in Litauen

neo steht für:
 einen chemischen Deskriptor in halbsystematischen Substanznamen, siehe Deskriptor (Chemie) #n-, iso-, neo-, cyclo-
 Ná-Meo (ISO-639-3-Code), Varietät der Hmu-Sprache, einer der Sprachen der Miao
 neo (Band), eine ungarische Elektronik-Formation
 neo Software, ehemaliger österreichischer Computerspiele-Hersteller

NEO steht für:
 Nautischer Offizier#Aufgaben (Nautischer Schiffsdienst mit Ausnahme der Fischereifahrzeuge)
 Near Earth Object, ein erdnahes Objekt
 NEO (Sänger) (* 1983), schwedisch-isländischer Popsänger
 Netherlands Geomatics & Earth Observation BV
 Neurotizismus, Extraversion, Offenheit: ein Persönlichkeitstest, siehe Big Five (Psychologie)
 Non-combatant Evacuation Operations, die Evakuierung von Zivilisten aus einem Kriegsgebiet
 New Engine Option, als Typenbezeichnung bei Airbus, zum Beispiel A320neo, A330neo
 Bahnhof Eggolsheim (DS100-Code)
 NEO (Kryptowährung), Kryptowährung
 DTS NEO:6, Mehrkanalton, der aus einem Stereosignal errechnet wird
 VW NEO, Name eines der Elektroautos von Volkswagen, siehe Konzeptfahrzeuge von Volkswagen #I.D.-Familie

Siehe auch:
 Neos

Abkürzung